Монтагут-и-Ош (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 93,7 км². Население — 989 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Montagut y Oix
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны